Русна́к — українське прізвище, що походить від етноніма «руснак». Відомі носії:

 Руснак Адальберт Адальбертович (* 1946) — радянський футболіст і тренер, захисник.
 Руснак Василь (1899-? після 1964) — студентський і громадсько-політичний діяч Буковини.
 Руснак Володимир Петрович (* 1949) — український радянський діяч, комбайнер колгоспу. Депутат Верховної Ради УРСР 9-го скликання.
 Руснак В'ячеслав Петрович (* 1975) — молдавський футболіст, тренер, виконує обов'язки головного тренера тираспольського клубу «Шериф».
 Руснак Денис Манолійович (1901—1952) — оперний співак-тенор, брат Ореста Руснака.
 Руснак Дмитро Григорович (1993—2015) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Руснак Іван Іванович (* 1966) — радянський та український футболіст, захисник.
 Руснак Іван Миколайович — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Руснак Іван Степанович (* 1952) — український державний і військовий діяч, командувач Повітряних сил України, генерал-полковник ВПС України.
 Руснак Іван Степанович (* 1949) — український педагог, доктор педагогічних наук, професор.
 Руснак Інна Валеріївна (* 1988) — українська журналістка та поетеса.
 Руснак Ірина Євгеніївна (* 1964) — український фахівець у галузі літературознавства, доктор філологічних наук, професор.
 Руснак Лариса Омелянівна (* 1962) — актриса Київського національного академічного драматичного театру імені Івана Франка. Народна артистка України (2015).
 Руснак Любомир Несторович (* 1945) — артист хору Заслуженого академічного буковинського ансамблю пісні і танцю Чернівецької обласної філармонії.
 Руснак Людмила Олімпіївна (1947—2014) — українська театральна актриса. Заслужена артистка України, лауреат театральної премії імені Марії Заньковецької.
 Руснак Манолій Васильович (* 1945) — художник декоративно-ужиткового мистецтва, ювелір.
 Руснак Микола Анатолійович (1983—2014) — солдат МВС України, учасник російсько-української війни.
 Руснак Микола Ігорович (1975—2014) — молодший сержант ЗСУ, учасник російсько-української війни.
 Руснак Микола Степанович (1921—2011) — архієрей Української Православної Церкви (Московського Патріархату).
 Михайло Руснак (1921—2003) — американський церковний діяч словацького походження, редемпторист, єпископ Торонтської єпархії святих Кирила і Методія у 1980—1996 роках.
 Руснак Олександр Васильович — підполковник Служби безпеки України, учасник російсько-української війни.
 Руснак Орест Манолійович (1895—1960) — оперний співак-тенор, брат Дениса Руснака.
 Петер Руснак (* 1950) — словацький греко-католицький єпископ, перший єпархіальний єпископ Братиславської єпархії.
 Руснак Рахіля Тимофіївна (1952) — українська співачка, виконавиця старовинних пісень Буковини.
 Урбан Руснак (* 1967) — словацький дипломат та науковець. Надзвичайний і Повноважний Посол Словаччини в Києві (2005—2009).

Див. також 
 Руснак (етнонім)
 Руснаки (гурт)

Примітки 

Українські прізвища